Završje – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie bośniacko-podrińskim, w mieście Goražde
 Završje – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Kiseljak
 Završje – wieś w Chorwacji, w żupanii brodzko-posawskiej, w gminie Sibinj
 Završje – wieś w Chorwacji, w żupanii istryjskiej, w gminie Grožnjan.
 Završje – wieś w Chorwacji, w żupanii pożedzko-slawońskiej, w gminie Brestovac
 Završje – wieś w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej, w gminie Brod Moravice
 Završje – wieś w Słowenii, w gminie Trbovlje
 Završje Belečko – wieś w Chorwacji, w żupanii krapińsko-zagorskiej, w mieście Zlatar
 Završje Loborsko – wieś w Chorwacji, w żupanii krapińsko-zagorskiej, w gminie Lobor
 Završje Netretićko – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w gminie Netretić
 Završje Podbelsko – wieś w Chorwacji, w żupanii varażdińskiej, w mieście Novi Marof
 Završje Začretsko – wieś w Chorwacji, w żupanii krapińsko-zagorskiej, w gminie Sveti Križ Začretje